

Тристиково () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Камено.
 Тристиково () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аврен.